

Astronomia 
 5412 Rou – asteroide della fascia principale

Codici
 ROU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rousse (Bulgaria)
 ROU – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Romania (in precedenza assegnato all'Uruguay)
  ROU – sigla automobilistica internazionale dell'Uruguay

Geografia 
 Rou-Marson – comune francese del dipartimento di Maine e Loira (Francia)

Zoologia
 Rou – nome comune del pesce Labeo rohita in lingua assamese

Altro 
 Aleksandr Rou – regista sovietico